Lemmy Kilmister, zanger, basgitarist en oprichter van de band Motörhead;
 Lemmy Koopa, oftewel Koopalings, een personage uit de Mario-serie.